

Edifici religiosi
 Chiesa di Sant'Eufemiano a Carasco, in Italia
 Chiesa di Sant'Eufemiano a Lysi, a Cipro